Джейми Маррей и Бруно Соарес — победители турнира.

Общая информация 
Прошлогодние чемпионы Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер защищали свой титул в качестве первых номеров посева. Французский дуэт на этот раз смог дойти до полуфинала, где они уступили Джейми Маррею и Бруно Соаресу. В финале Маррей и Соарес смогли обыграть испанскую пару Гильермо Гарсию-Лопеса и Пабло Карреньо Бусту. Маррей и Соарес выиграли второй в сезоне турнир из серии Большого шлема. Маррей второй год подряд сыграл в решающем матче, однако в прошлом сезоне в паре с Джоном Пирсом он не смог выиграть главный приз.

Посев 

  Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер (Полуфинал)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Первый раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
 ''' Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Титул)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Третий раунд)
  Даниэль Нестор /  Вашек Поспишил (Первый раунд, отказ)
  Равен Класен /  Раджив Рам (Второй раунд)
  Марк Лопес /  Фелисиано Лопес ''(Полуфинал)

<ol start="9">
  Максим Мирный /  Трет Конрад Хьюи ''(Первый раунд)
  Хенри Континен /  Джон Пирс ''(Второй раунд)
  Жюльен Беннето /  Эдуар Роже-Васслен ''(Первый раунд)
  Лукаш Кубот /  Александр Пейя ''(Четвертьфинал)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара ''(Первый раунд)
  Марсель Гранольерс /  Пабло Куэвас ''(Первый раунд)
  Оливер Марах /  Фабрис Мартен ''(Второй раунд)
  Ненад Зимонич /  Радек Штепанек (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) и (PR) 

  Джеффри Вольф /  Джон Макнелли (Первый раунд)
  Остин Крайчек /  Райан Харрисон (Первый раунд)
  Денис Кудла /  Деннис Новиков (Первый раунд)
  Эрик Куигли /  Николас Мейстер (Первый раунд)
  Маккензи Макдональд /  Мартин Редлицки (Первый раунд)
  Даниэль Нгуен /  Ноа Рубин (Первый раунд)
  Томми Пол /  Тейлор Фриц (Второй раунд)
  Андре Бегеманн /  Леандер Паес (PR, первый раунд)
  Брайан Бейкер /  Маркус Даниэлл (PR, третий раунд)
  Марин Драганя /  Доминик Инглот (PR, первый раунд)
  Лу Яньсюнь /  Янко Типсаревич (PR, второй раунд)
  Флориан Майер /  Юлиан Ноул (PR, первый раунд)
  Марцин Матковский /  Юрген Мельцер (PR, второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые